Провінція Тадзіма (яп. 但馬国 — тадзіма но куні, «країна Тадзіма»; 但州 — тансю, «провінція Тадзіма») — історична провінція Японії у регіоні Кінкі.
 Наото Тадзіма (яп. 田島 直人, англ. Naoto Tajima; 15 серпня 1913 — 4 грудня 1990) — японський легкоатлет (потрійний стрибок, стрибки в довжину), олімпійський чемпіон.
 Набі Тадзіма (яп. 田島ナビ) — японська довгожителька, яка у даний час залишається єдиною веріфікованою людиною, яка народилася у дев'ятнадцатому столітті.